Schlossplatz 2 oder Schloßplatz 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Krummes Haus (Bützow), Gebäude in Bützow, Mecklenburg-Vorpommern
 Schlossplatz 2, frühere Adresse von Wolfshof (Harzgerode), Gebäude in Harzgerode, Sachsen-Anhalt
 Schloßplatz 2 (Wiesentheid), Pfarrhaus in Wiesentheid, Bayern, siehe Pfarrhaus (Wiesentheid)